Константи́н Крыло́в: Крылов, Константин Александрович (1860—1930) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Крылов, Константин Анатольевич (1967—2020) — российский публицист и политический деятель, соучредитель «Национально-демократической партии».